Коммунистическая партия трудящихся Приднестровья (КПТП) — воссоздана в 1993 году;
 Коммунистическая партия Приднестровья — КПСС (КПП-КПСС) — создана в 1996 в результате откола от КПТП (лидер — Владимир Гаврильченко);
 Приднестровская коммунистическая партия (ПКП) — создана в 2003 (лидер — Олег Хоржан)